Versione familiare delle seguenti automobili:
Chevrolet Bel Air – prodotta dal 1955 al 1956
Chevrolet Deluxe – prodotta dal 1956 al 1957